Viola bezeichnet

 die Bratsche, ein Violininstrument in Altlage, und andere violenartige Instrumente
 einen weiblichen Vornamen, siehe Viola (Vorname)
 die Pflanzengattung Veilchen (Viola)
 als trivialer Artname meist Viola odorata (Duftveilchen)
 Viola (Kirsche), eine Sorte von Süßkirschen
 Viola (Portugal), ein portugiesisches Zupfinstrument
 (1076) Viola, ein Asteroid
 Viola (Weinstube), Prag
 eine Variante des Berimbau, ein brasilianisches Musikinstrument
 Viola, fragmentarisch erhaltene Oper von Bedřich Smetana

Viola ist der Familienname folgender Personen:

 Al Viola (1919–2007), US-amerikanischer Musiker
 Alessio Viola (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Alfredo Viola (1893–1972), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Salto
 Ambrosio Viola (ca. 1595–ca. 1651), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Anselm Viola i Valentí OSB (1738–1798), katalanischer Musikpädagoge und Komponist
 Bill Viola (* 1951), US-amerikanischer Videokünstler
 Brittany Viola (* 1987), US-amerikanische Wasserspringerin
 Carlo Maria Viola (1855–1925), italienischer Geologe und Mineraloge
 Cesare Giulio Viola (1886–1958), italienischer Dramatiker, Roman- und Drehbuchautor
 Cosima Viola (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Ettore Viola (1894–1986), italienischer Offizier und Politiker
 Fernando Viola (1951–2001), italienischer Fußballspieler
 Franca Viola (* 1948), italienisches Vergewaltigungsopfer und Ikone der Frauenbewegung Italiens

 Giovanni Viola (1926–2008), italienischer Fußballspieler
 Giulia Viola (* 1991), italienische Leichtathletin
 Guido Viola di Campalto (1883–1947), italienischer Diplomat

 József Viola (1896–1949), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Lora Anne Viola, amerikanische Politologin und Hochschullehrerin
 Luigi Viola (1851–1924), italienischer Archäologe
 Lynne Viola (* 1955), US-amerikanische Historikerin
 Manuel Viola (1916–1987), spanischer abstrakter Maler
 Matteo Viola (* 1987), italienischer Tennisspieler
 Nicolas Viola (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Paulinho da Viola (* 1942), brasilianischer Musikschaffender

 Romano Viola (* 1941), italienischer Politiker (Südtirol)
 Vincent Viola (* 1956), US-amerikanischer Unternehmer
 Vittorio Francesco Viola (* 1965), italienischer Ordensgeistlicher, Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche

Viola ist der Künstlername folgender Personen:
 Braz da Viola (Braz Roberto da Costa; * 1961), brasilianischer Musiker, Gitarrenbauer, Dirigent und Lehrer
 Viola (Fußballspieler) (Paulo Sérgio Rosa; * 1969), brasilianischer Fußballspieler

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Viola (Arkansas)
 Viola (Delaware)
 Viola (Georgia)
 Viola (Idaho)
 Viola (Illinois)
 Viola (Iowa)
 Viola (Kalifornien)
 Viola (Kansas)
 Viola (Kentucky)
 Viola (Minnesota)
 Viola (Missouri)
 Viola (New York)
 Viola (Oregon)
 Viola (Tennessee)
 Viola (Texas)
 Viola (West Virginia)
 Viola (Wisconsin)
 Viola Center (Iowa)

in Italien:
 Viola (Piemont)

Sonstiges:
 Viola (Giambattista Basile), ein Märchen in Giambattista Basiles Sammlung Pentamerone
 ViolaWWW, einen Webbrowser
 Viola-Bucht, Kanada

VIOLA bezeichnet:
 VIOLA, ein Hochgeschwindigkeitsdatennetz

VIOLA